Роднички  — посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Входит в состав Черниговского сельского поселения

География 
Поселок расположен вместе с одноимённом остановочным пунктом Южсиба Южно-Уральской железной дороги.

Улица одна — Лесная.

Расстояние до районного центра села Агаповка 63 км, до центра сельского поселения поселка Черниговского 8 км.

История 
Поселок основан в 1929 году, во время строительства железной дороги Карталы — Магнитогорск. Первоначально относился к Магнитному сельсовету.

Население 

Историческая численность населения: в 1959—144, в 1970—118, в 1983 — 52, в 1995 — 44.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Посёлок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами.

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района